SKF steht für:
 Schweizerische Koordinationsstelle Feuerwerk
 Schweizerischer katholischer Frauenbund
 Smith, Kline & French,  Pharmaunternehmen, heute GlaxoSmithKline
 Staatliches Komitee für Fernsehen, DDR
 Studienkreis Film, Filmclub an der Ruhr-Universität Bochum
 Svenska Klätterförbundet, Kletterverband in Schweden
 Svenska Kullagerfabriken, Unternehmen in Schweden
 Svenska kulturfonden, Stiftung in Finnland
 Lackland Air Force Base (IATA-Code), Militärflugplatz in Texas, USA

SkF steht für:
 Sozialdienst katholischer Frauen

skf steht für:
 Mekéns (ISO-639-3-Code), Tupi-Sprache im Bundesstaat Rondônia, Brasilien

Abkürzung